Арджешская и Мусчельская архиепископия () — епархия Румынской православной церкви. Входит в состав Митрополии Мунтении и Добруджи.

История 
Епархия была основана 18 октября 1793 года при митрополите Унгро-Влахийском Досифее (Филитти) и господаре Александре Мурузи. 17 ноября того же года было получено благословение патриарха Константинопольского Неофита VII на учреждение епископии. В неё вошли уезды Арджеш и Олт. Кафедральным стал собор Успенского монастыря в Куртя-де-Арджеш.

5 февраля 1949 году епархия была присоединена к Рымникской и вошла в Олтенскую митрополию.

30 сентября 1985 года в составе Рымникской епархии было создано Арджешское викариастство с резиденцией в Арджешском монастыре. 12 февраля 1990 года решением Священного Синода Румынской православной церкви была восстановлена самостоятельная Арджешская епархия на территории жудецов Арджещ и Телеорман.

18-19 июня 2009 года Арджешская и Мусчелская епископия была возведена в ранг архиепископии. Официальные торжества по этому поводу состоялись 26 сентября того же года.

7 декабря 2018 года был освящён новый кафедральный и королевский собор мученицы Филофеи и Архангелов Божиих в Куртя-де-Арджеш.

Епископы 
 Арджешская епархия
 Иосиф Севастийский (1793—1820)
 Иларион (Георгиадис) (1820—1821)
 Григорий (Рымничану) (23 февраля 1823 — 20 июля 1828)
 Иларион (Геориадис), 2-й раз (1828—1845)
 Самуил (Тэртэшеску) (1845 — 30 сентября 1849)
 Климент (Гэйсяну) (1850—1862)
 Неофит (Скрибан) (1862—1865) в/у
 Неофит (Скрибан) (10 мая — 20 мая 1865)
 Геннадий (Цепосу) (май 1865—1868)
 Неофит (Скрибан), 2-й раз (1868—1873)
 Иосиф (Наниеску) (18 января 1873 — 10 июня 1875)
 Геннадий (Петреску) (1875 — 18 мая 1893) до 14 февраля 1876 — , епископ Питештский
 Герасим (Тимуш) (14 марта 1894 — 22 декабря 1911)
 Каллист (Яломицяну) (1912—1917)
 Евгений (Хумулеску) (май 1917—1918) , епископ Питештский
 Феофил (Михэйлеску) (3 июля — ноябрь 1918)
 Евгений (Хумулеску) (1918 — июль 1919) , епископ Питештский
 Варфоломей (Стэнеску) (1 апреля 1919 — 1 апреля 1920), епископ Бакэуский
 Евгений (Хумулеску) (1 апреля 1920 — марта 1921) , епископ Питештский
 Виссарион (Пую) (25 марта 1921 — 13 мая 1923)
 Евгений (Хумулеску) (май — июнь 1923) , епископ Питештский
 Никита (Дума) (20 июля 1923 — 16 апреля 1936)
 Григорий (Леу) (30 апреля 1936 — 28 июля 1940)
 Дионисий (Ерхан) (1940 — 1 сентября 1941) , епископ Белгородский
 Емилиан (Антал) (2 августа 1941 — 21 марта 1944) , епископ Тырговиштский
 Иосиф (Гафтон) (15 января 1944 — 5 февраля 1949)

 Арджешское викариатство Рымникской епархии
 Каллиник (Аргату) (17 ноября 1985 — 27 сентября 1990)

 Арджешская и Мусчельская епархия
 Каллиник (Аргату) (с 27 сентября 1990)

Примечания

Литература 
 
 Tudorița Răbigan Biserica Episcopiei Argeşului sub lupa literaturii româneşti din secolul al XIX-lea // Revista Transilvania. 2018. — № 5-6. — С. 106—111

Епархии Румынской православной церкви